Ingalls kan syfta på:

Geografi
 Ingalls, Indiana
 Ingalls, Kansas

Personer
 Caroline Ingalls
 Carrie Ingalls
 Charles Ingalls
 Grace Ingalls
 Laura Ingalls Wilder
 Mary Ingalls